Meyn bezeichnet:
 Meyn, eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Meynbach, einen Bach in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

Meyn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Meyn (1898–1962), deutscher Veterinär und Hochschullehrer
 Andreas Ludwig Adolph Meyn (1786–1858), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Birgit Meyn-Horeis (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Boris Meyn (1961–2022), deutscher Krimiautor und Kunsthistoriker
 Emma Meyn (1875–1942), deutsche Malerin
 Eugen Meyn (1849–1926), deutscher Jurist
 Georg Ludwig Meyn (1859–1920), deutscher Porträt- und Genremaler

 Jochen-Wolfgang Meyn (1932–2013), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Johann Christian Carsten Meyn (1810–1899), deutscher Techniker, Zeichner und Lithograph
 Kai Meyn (1872–1940), deutscher Generalmajor
 Karl-Ulrich Meyn (* 1939), deutscher Jurist
 Ludwig Meyn (1820–1878), deutscher Agrarwissenschaftler, Bodenkundler, Geologe, Journalist und Mineraloge
 Marija Aleksandrowna Meyn (1868–1906), russische Pianistin
 Niels Meyn (1891–1957), dänischer Schriftsteller
 Peter Meyn (1749–1808), dänischer Hofarchitekt und Stadtbaumeister von Kopenhagen
 Philipp Meyn (* 1982), deutscher Lehrer und Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Robert Meyn (1896–1972), deutscher Schauspieler

 Wilhelm Meyn (1923–2002), deutscher Luftwaffenoffizier

Siehe auch:
 Ludwig-Meyn-Gymnasium, Gymnasium der Rosenstadt Uetersen
 Mein
 Main (Begriffsklärung)
 Mayn